Алексеев, Юрий Васильевич:
 Алексеев, Юрий Васильевич (1936—2004) — советский и украинский дирижёр и композитор.
 Алексеев, Юрий Васильевич (1947—2015) — русский поэт, представитель ленинградского андеграунда.